Anderson Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Anderson Creek (Elk River), in Alabama 
 Anderson Creek (Clear Creek), in Arkansas
 Anderson Creek (Lake of Egypt), in Illinois
 Anderson Creek (Dugdemona River), in Louisiana

in Australien:
 Anderson Creek (Glenelg River), Nebenfluss des Glenelg River (Indischer Ozean) im Victoria.
 Anderson Creek (Hodgson River), Nebenfluss des Hodgson River im Northern Territory.

Anderson Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anderson Creek (North Carolina)
 Anderson Creek (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Anderson Mill Creek
 Andersons Creek, Nebenfluss des Yarra River in Australien
 Andersen Creek